Il singolare del torneo di tennis Thunderbird Classic 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Tracy Austin 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Virginia Wade (semifinali)
 Wendy Turnbull (primo turno)
 Tracy Austin (finale)

 Betty Stöve (secondo turno)
 Kerry Reid (semifinali)
 Marita Redondo (secondo turno)
Assente
 Regina Maršíková (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Thunderbird Classic 1978